El término Turnaround puede referirse a:

 «Turn Around» canción del cantante británico Conor Maynard con el cantante estadounidense Ne-Yo.
 « Canción de la banda estadounidense de New Wave Devo».
 También Turnaround es un tema de free jazz compuesto por el saxofonista Ornette Coleman.
 Tiempo de  turnaround en un sistema operativo. La suma del tiempo de servicio a un proceso y el tiempo de espera en la cola de ejecución (ready).